YSL steht für:
 Yarrow Shipbuilders Limited, schottische Werft
 Yves Saint Laurent, französischer Modeschöpfer und nach ihm benanntes Modeunternehmen
 Saint-Léonard Aerodrome (IATA-Code), Flughafen von Saint-Léonard (New Brunswick), New Brunswick, Kanada

ysl steht für:
 Jugoslawische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung